Шемякін — російське прізвище.

Відомі носії:

 Шемякін Андрій Михайлович (* 1955) — російський культуролог, сценарист, президент Гільдії кінознавців і кінокритиків Росії
 Шемякін Михайло Михайлович (* 1943) — російський і американський художник і скульптор
 Шемякіна Яна Володимирівна (* 1986) — українська шпажистка, олімпійська чемпіонка 2012 року

Російські прізвища